Nussbaum:
 Felix Nussbaum
 Museu Felix Nussbaum
 Martha Nussbaum

 Nußbaum
 25768 Nussbaum
 George Nussbaumer

Desambiguação